Grantchester kan syfta på:

 Grantchester, Cambridgeshire – en parish i Storbritannien
 Grantchester (TV-serie) – en brittisk TV-serie 2014–

Se även
 The Old Vicarage, Grantchester – ett poem av Rupert Brooke
 Grantchester Meadows – sång av Pink Floyd från 1969 på albumet Ummagumma